uroczystość Wszystkich Świętych
 Wszyscy Święci w chrześcijaństwie
 święci katoliccy
 święci prawosławni
 święci polscy
 Wszyscy święci – album muzyczny zespołu Big Cyc
 Wszyscy święci – polski film fabularny z 2001 r. w reżyserii Andrzeja Barańskiego
 Wszyscy święci! − amerykański film fabularny z 2004 r. w reżyserii Briana Dannellego